Fort Louis (Duinkerke)
 Fort Louis (Saint Martin), Franse Antillen